Michael Holmes peut faire référence à :

 Michael Holmes, ancien leader de l'UKIP
 Michael Holmes, présentateur de télévision britannique et écrivain
 Michael Holmes (1960), présentateur australien sur CNN
 Michael Holmes (1982), saxophoniste classique américain
 Michael Holmes (1965), dénonciateur de la Garde nationale américaine
 Mike Holmes (1963), constructeur / entrepreneur canadien et personnalité de la télévision
 Michael Holmes (1950),  a joué pour plusieurs équipes dans la NFL, la LCF et l'USFL
 Michael Holmes (1989), cornerback de football américain
 Michael W. Holmes, professeur d'études bibliques et du christianisme ancien, Université Bethel
 Micky Holmes (1965), footballeur anglais
 Mike Holmes (homme politique), membre de la Chambre des représentants de l'Alabama
 James Michael "Mike" Holmes (1957), général de l'US Air Force

Voir aussi
 Michelle Holmes (1967), actrice britannique
 Mitch Holmes (1962), homme politique du Kansas
 Mike Holm (1876–1952), homme politique du Minnesota
 Michael Holm (1943), musicien allemand